

Médecine 
 Autres carences nutritionnelles,  d'après la Classification internationale des maladies.

Téléphonie 
 Nokia E63, un smartphone du fabricant finlandais Nokia.

Transports 
Automobile
 BMW Série 6 type E63, deuxième génération de la BMW Série 6.

Route
  Route européenne 63, une route en Finlande.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres